Antonio Scialoja (1817-1877) – economista e politico italiano
 Antonio Scialoja (1879-1962) – giurista e politico italiano
 Antonio Scialoja, noto come Toti Scialoja (1914-1998) – pittore e poeta italiano
 Carlo Scialoja (1886-1947) – avvocato e politico italiano
 Vittorio Scialoja (1856-1933) – giurista e politico italiano
 Commissario Nicola Scialoja – personaggio del libro Romanzo criminale